A Crossover a legtehetségesebb IT szakemberek felső 1%-ának kínál távmunkát, összesen 131 országban. Az ESW Capital befektetői csoport vállalataként 2014 óta biztosítja egyedülálló módon a távoli partnerek megtalálását, kiválasztását és irányítását, melynek köszönhetően a szakemberek a világ bármely pontjáról képesek együttműködni. A Crossover 2018-ban Magyarországon is megkezdte működését.

Története 
A Crossovert 2014-ben indította útjára a texasi Austinból  Andy Tryba azzal a küldetéssel, hogy gyökeresen megváltoztassa az emberek munkahelyről alkotott elképzelését: rugalmas és globális megközelítése szerint a munka és a munkát végzők a virtuális térben bármikor összekapcsolhatóak. 

2017 óriási mérföldkő volt a Crossover számára: felvételi versenyeket indítottak világszerte, 70%-kal növelték globális tehetséghálózatukat és 6 új coworking irodát nyitottak. 2018-ban már közel 5000 partnerük volt, és ebben az évben Magyarországon is megkezdték működésüket, valamint 10 újabb Coworking iroda megnyitását tervezik különböző országokban.

Leírása 
A Crossover filozófiája szerint lejárt a hagyományos tégla és doboz irodák kora, és mivel a tehetség, a rátermettség sem helyspecifikus, ezért a világ minden pontján keresik azon szakemberek felső 1%-át, akik szeretnének a közel 5000 fős csapat tagjai lenni.A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy egy Magyarországon élő IT szakember például a nappalijából dolgozhat egy fizikailag az Egyesült Államokban˙ működő cégnek, ugyanazért a fizetésért, amiért más esetben oda kellene költöznie és szó szerinti értelemben be kellene járnia a munkahelyére. A Crossover széleskörű távmunka-kínálatában az IT, a sales, a pénzügyi, és a marketing mellett még számos egyéb területen találhatja meg a munkavállaló a szakképzettségének megfelelő munkakört. 

A Crossovernél betöltendő pozícióra nem hagyományos állásinterjúkon pályázhat a jelölt. Felvételi versenynek hívják azon eseményeket, melyek során a jelöltnek lehetősége van megmérettetnie magát, az álomfizetéssel járó álommunkák egyikéért. A cég azért választotta a tesztelésnek ezt az interaktív módját, mert szerintük a hagyományos állásinterjú eszközei, keretei nem adnak lehetőséget arra, hogy a szakember megmutathassa a benne rejlő tehetséget. A felvételi versenyen egy többlépcsős kihívás keretén belül viszont a jelölt bemutathatja a tudását, pontosan az általa pályázott munkában. 
Az eredmények alapján kiválasztásra kerülnek a legjobban szereplő jelöltek, és ők lesznek azok, akik konkrét állásajánlatot kapnak egy interjút követően. 

A kiválasztott szakemberekből csapatokat építenek fel külön-külön, mindig az ügyfél igényeinek megfelelően. A munka gördülékenységét az adatvezérelt WorkSmart névre hallgató menedzsment és munkaerő-hatékonysági platform segíti.

Felvételi verseny (Hiring Tournament) 
A Crossover rendszeresen szervez felvételi versenyeket, mellyel az a célja, hogy lehetőséget nyújtson a partnereknek és a jelentkezőknek arra, hogy ringbe szálljanak a nemzetközi ügyfélhálózaton belül meghirdetett álláslehetőségekért. Ezekre virtuálisan és személyesen kerül sor a világ számos városában. A Crossover felvételi versenyre jelentkező, egyedülálló, versenyszerű felállásban vetheti alá magát a tesztelésnek és kipróbálhatja, hogyan boldogul a világ legtehetségesebb 1%-ával szemben. A felvételi bajnokság menetrendje az adott állástól függően változó, de jellemzően egy információs és egy készségfelmérő részből áll.

Partnerek 
Ha a Crossoveren kínált állásra felvételt nyer valaki, a cég nemzetközi partnerhálózatának tagjává válik.  A „Crossover partner” az a személy, aki részt vett az értékelési folyamatban, és elnyerte az egyik ügyfél által kínált állást. A Crossover hitvallása szerint a jövő munkahelyén a karrierben rejlő növekedési potenciál kevésbé függ az alkalmazotti viszonytól. A jövő szakemberei nem fogják a karrierjüket egy vállalathoz kötni, hanem stratégiai utakat tesznek majd meg szakterületükön belül. A szakmai fejlődés iránti, ilyen típusú megközelítés lehetővé teszi számukra, hogy kiaknázzák a bennük rejlő potenciált, és saját karrierjük alakításában kulcsszerepet játsszanak azzal, hogy saját maguk határozzák meg a szakmai sikerük felé vezető utat. 

A Crossover az alábbiak biztosítása révén segít partnereinek abban, hogy versenyképesek maradjanak a nagysebességű, gyorsan változó, nemzetközi, virtuális munkaerőpiacon:

 Hozzáférés a készségfejlesztő képzésekhez
 Lehetőségek a nemzetközi ügyfélhálózaton belül
 Hozzáférés a nemzetközi partnerhálózat lehetőségeihez
 Produktivitás és jelentési eszközök
 Hozzáférés a nemzetközi virtuális munkahelyi kommunikációs platformunkhoz, a Worksmarthoz

WorkSmart platform 
A WorkSmart a Crossover virtuális munkahelyi kommunikációs platformja.
A partnerek és az ügyfelek ezen a platformon keresztül működnek együtt a világ bármely pontján. A platform folyamatos hozzáférést biztosít a csapatok adataihoz, legyen szó akár a tevékenységi körükről, akár a munkafolyamat haladásáról. Az összes munkafolyamat transzparens, és nyomon követheti azokat mind az ügyfél, mind a partner, így garantálható, hogy csak a valódi munkával töltött idő kerül elszámolásra. A Worksmart célja, hogy megkönnyítse a 100%-ban távmunkán alapuló kommunikációt a munkavállalók között. Lehetővé teszi a partnereknek, hogy az egyedileg finomítható érzékelőkön keresztül, valós idejű adatgyűjtéssel megfogalmazzák a menedzsereiknek a munkájukban rejlő értéket. Az érzékelők beállítása munkakörönként eltérő, ezért maximálisan egy-egy adott munkára szabható.

 A partnerek a produktivitás optimalizálására és értékeik nemzetközi ügyfélhálózaton belüli megosztására használják
 A csapatok a célok kitűzésére és a 100%-ban távmunkában való együttműködésre alkalmazzák
 Az ügyfelek a nemzetközi partnerhálózathoz való kapcsolódásra és a világ legtehetségesebb 1%-ába tartozó emberek menedzselésére veszik igénybe

Andy Tryba, CEO 
Andy Tryba, a Crossover alapítója és CEO-ja az elmúlt 15 évben számos sikeres startupot indított útjára, de dolgozott az Intel Corporation stratégia igazgatójaként, és a munka világának jövőjével kapcsolatban adott tanácsokat az Egyesült Államok Fehér Házában. Korábban betöltött pozícióit egyetlen közös szenvedély jellemezte: a munkavégzés összekapcsolt, globális világának víziója. Andy hisz abban, hogy a magasan képzett munkaerő növekedésével lehetővé válik az életszínvonal emelése az egész világon.

Néhány további példa Andy Tryba szakmai tapasztalatából:

 A Think3 alapítója és ügyvezető igazgatója
 A DNN Corp ügyvezető igazgatója
 Az Engine Yard ügyvezető igazgatója
 A Ride Austin társalapítója és ügyvezető igazgatója
 A Crossover alapítója és ügyvezető igazgatója
 A FuelMe alapítója és ügyvezető igazgatója
 Az ExtendMD társalapítója és ügyvezető igazgatója

Crossover a világban 
A Crossover központja az amerikai egyesült államokbeli Texas államban, Austinban található. A cég virtuálisan 131 országban van jelen, de rendelkezik coworking irodákkal is az alábbi városokban (országokban):

Budapest (Magyarország)
Buenos Aires (Argentína)
Bukarest (Románia)
Kolozsvár (Románia)
Hangcsou (Kína)
Isztambul (Törökország)
Kairó (Egyiptom)
Kijev (Ukrajna)
Manila (Fülöp-szigetek)
Moszkva (Oroszország)
Porto Alegre (Brazília)
São Paulo (Brazília)
Varsó (Lengyelország)

Crossover Magyarországon 
A Crossover 2018-ban Magyarországon is megkezdte működését.

Jegyzetek 
Interjú Andy Trybával, a Crossover alapítójával: Piac és Profit:A home office a jövő munkahelye

További információk 

 www.crossover.com

Az Amerikai Egyesült Államok informatikai cégei